

Geografia
Sabbione – frazione di Reggio Emilia, Italia
Lago del Sabbione – lago del Piemonte, Italia
Punta del Sabbione – montagna delle Alpi del Monte Leone e del San Gottardo, divisa tra Italia e Svizzera

Persone
Alessio Sabbione – calciatore italiano
Mauro Sabbione – musicista italiano

Altro
Diga del Sabbione – sbarramento artificiale in alta Val Formazza, Italia

Pagine correlate
Provana del Sabbione